Андро́кл (, ):
 Андрокл (царь Аматуса) — царь античного кипрского города-государства Аматуса, в 332 г. до н. э. перешел на сторону Александра Македонского и принял участие в осаде Тира.
 Андрокл (сын Эола) — сын бога Эола и Кианы; вместе с Феремоном владел частью Сицилии.
 Андрокл (сын Кодра) — сын последнего царя Афин Кодра, основатель города Эфеса.
 Андрокл (раб) — римский невольник, который сбежал от жестокого хозяина в Африканскую пустыню, где он вынул колючку из лапы раненого льва. Андрокл был пойман и послан на арену бороться со львами. Один из его соперников был тем самым львом. Император Тиберий велел отпустить их обоих.

См. также 
 Андрокл и лев — пьеса Бернарда Шоу.
 Андрокл и лев (фильм) — экранизация пьесы Бернарда Шоу.